David Wechsler – psicologo rumeno naturalizzato statunitense
 David Wechsler – scrittore e sceneggiatore svizzero
Nick Wechsler – attore statunitense
Nick Wechsler – produttore cinematografico statunitense